Марк-Энтони Кей (; , Торонто) — канадский футболист, правый полузащитник клуба «Торонто» и сборной Канады.

Клубная карьера 
В 2012 году Кей поступил в Йоркский университет и начал выступать за университетскую футбольную команду в национальной студенческой лиге.

В 2013 году Кей покинул университет и присоединился к академии клуба MLS «Торонто». В этом же году он провёл два матча и забил один гол за дублирующий состав «Торонто» в лиге резерва MLS, а в 2014 году играл за старшую команду академии в любительской League1 Ontario. В августе 2014 года Кей был отдан в аренду на пол сезона в клуб лиги USL Pro «Уилмингтон Хаммерхэдс» в рамках программы по сотрудничеству между клубами. Его профессиональный дебют состоялся 23 августа в матче «Хаммедхэдс» против «Ориндж Каунти Блюз». На следующий день в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси II» он забил свой первый гол в профессиональной карьере.

12 марта 2015 года Кей был подписан клубом «Торонто II», став одним из первых игроков новосозданного фарм-клуба ФК «Торонто». Он выходил в стартовом составе в дебютном для клуба матче USL, игре против «Чарлстон Бэттери» 21 марта. По окончании сезона клуб не стал далее продлевать контракт с игроком.

В начале 2016 года Кей заключил соглашение с клубом «Луисвилл Сити». За «Луисвилл» он дебютировал 26 марта в матче первого тура сезона против «Шарлотт Индепенденс». Первый гол за «Луисвилл» он забил 27 апреля в ворота «Харрисберг Сити Айлендерс». В сезоне 2017 «Луисвилл Сити» с Марком-Энтони в составе стал чемпионом USL.

5 февраля 2018 года Кей перешёл в клуб-новичок MLS «Лос-Анджелес». Выйдя в стартовом составе в матче первого тура сезона 2018 против «Сиэтл Саундерс» 4 марта, он дебютировал в MLS в первой официальной игре в истории «Лос-Анджелеса». Свой первый гол в MLS он забил 9 мая в ворота «Миннесоты Юнайтед». 26 июля в дерби против «Лос-Анджелес Гэлакси» Кей получил перелом левой лодыжки, из-за чего был вынужден пропустить оставшуюся часть сезона. 3 декабря «Лос-Анджелес» подписал с Кеем новый трёхлетний контракт. Кей был отобран для участия в Матче всех звёзд MLS 2019, в котором команда звёзд лиги встретилась с испанским «Атлетико Мадрид».

27 июля 2021 года Кей с пиком первого раунда Супердрафта MLS 2022 был обменян в «Колорадо Рэпидз» на $1 млн в общих распределительных средствах и место иностранного игрока в сезоне 2022, а также дополнительные общие распределительные средства при условии достижения им определённых показателей. За «Рэпидз» дебютировал 7 августа в матче против «Спортинга Канзас-Сити». 21 августа в принципиальном поединке против «Реал Солт-Лейк» забил свой первый гол за «Рэпидз». 19 января 2022 года Кей продлил контракт с «Колорадо Рэпидз» на четыре года, до конца сезона 2025, с опцией ещё на один год.

8 июля 2022 года Кей был обменян в «Торонто» на Ралфа Присо, $1,025 млн в общих распределительных средствах, место иностранного игрока в сезоне 2023 и пик первого раунда Супердрафта MLS 2023. За «Торонто» дебютировал 13 июля в матче против «Чикаго Файр».

Международная карьера 
В мае 2016 года Кей участвовал в товарищеских матчах олимпийской сборной Канады с олимпийцами Гайаны и Гренады. В марте 2017 года он был в составе олимпийской сборной на мини-турнире в Катаре, где принял участие в обеих встречах канадцев — с Узбекистаном и хозяевами турнира.

За главную сборную Канады Кей дебютировал 13 июня 2017 года в товарищеском матче со сборной Кюрасао.

Кей принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ 2017. На турнире он сыграл в двух матчах Канады — против Коста-Рики 11 июля и против Гондураса 14 июля.

Кей был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

29 марта 2021 года в матче первого раунда квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Каймановых островов забил свои первые голы за сборную Канады, оформив дубль.

Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Достижения 
 
  «Луисвилл Сити»
 Чемпион USL: 2017
  «Лос-Анджелес»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019
 
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки олимпийской сборной Канады по футболу
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Уилмингтон Хаммерхэдс»
Игроки ФК «Торонто II»
Игроки ФК «Луисвилл Сити»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Торонто»